Konstantin Juon – pittore russo
 Paul Juon – compositore russo